Sachs steht für:
 Sachs, Hiebwaffe, siehe Sax (Waffe)
 Sachs (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fichtel & Sachs, deutsche Marke des Automobilzulieferers ZF
 Sachs Bikes, deutsche Motorradmarke
 Goldman Sachs, Investmentbank
 Rittergut Sachs, in Hof (Saale), Oberfranken
 Sachs-Wolfe-Effekt, zur kosmischen Hintergrundstrahlung
 Sammlung Carl Sachs, Kunstsammlung

Siehe auch:
 Sachse
 Sacks
 Saks
 Sax